38P kan syfta på:

 38P/Stephan-Oterma - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-06M - en rysk Progress farkost.